Людми́ла Гео́ргиевна За́йцева (род. 10 февраля 1956, Ворошилов) — российская, ранее советская, шахматистка, гроссмейстер (1986). Тренер.

Шахматная карьера 
Чемпионка Москвы (1976, 1979, 1984). Многократная участница финалов женских чемпионата СССР.

В составе спортивного общества «Труд» участница 5-и командных кубков СССР.

Участница 3-х Первенств СССР между командами союзных республик в составе команд Москвы (1981, 1983) и РСФСР (1985).

В составе сборной России участница следующих соревнований:
 2 олимпиады (1994, 1996);
 1-й командный чемпионат Европы по шахматам среди женщин (1992) в г. Дебрецене.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Выступления Людмилы Зайцевой в Первенствах СССР между командами союзных республик
 Выступления Людмилы Зайцевой в командных кубках СССР
 Выступления Людмилы Зайцевой на чемпионат СССР по шахматам среди женщин
 Выступления Людмилы Зайцевой на шахматных олимпиадах
 Выступления Людмилы Зайцевой в командных чемпионатах Европы

Шахматные гроссмейстеры среди женщин
Шахматисты СССР
Шахматисты России